Violetta – nome proprio di persona femminile
Violetta – pianta da fiore
Violetta – gradazione del colore viola
Violetta – melodramma in quattro atti di Saverio Mercadante
Violetta – miniserie televisiva italiana in due puntate, tratta dal romanzo di Alexandre Dumas La signora delle camelie
Violetta – telenovela argentina trasmessa su Disney Channel
Violetta – personaggio della serie Pokémon
Violetta – colonna sonora tratta dall'omonima telenovela
 Violetta – asteroide
 Punta Violetta – montagna delle Alpi Graie